Macrogena är ett släkte av kvalster. Macrogena ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Macrogena